Wang Huanghou (Wang Mang) - echtgenote van keizer Wang Mang
 Wang Huanghou (Pingdi)